Прокоп се може односити на:

 Прокоп, старији назив за тунел
 Прокоп, насеље у Београду
 , главна железничка станица у Београду